Choo Hun-gon, cunoscut și ca Alex Chu sau Alex, este un actor și cântăreț sud-coreean.

Profil
Nume: 알렉스 / Alex
’’’ nume Real  추헌곤 / Choo Hun Gon (Chu Heon Gon)Profesie: Actor si cantaretData nasterii: 1979-Sep-02Semn astral: Virgogrupa de Sange: AFamilie:'''  verisor , actorul Chu Hun Yub

Seriale
Smile, Dong Hae (KBS1, 2010)
Pasta (MBC, 2010)
Finding Love (MBC Every 1, 2007)

Legături externe 
Official site 
Profile (nate) 
Profile (naver)

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață